La Mistrovství Slovenska 1942-1943 vide la vittoria finale dello OAP Bratislava.

Classifica finale

Verdetti 
 OAP Bratislava Campione di Slovacchia 1942-1943.
 AC Svit Batizovce e VAS Bratislava Retrocessi.

Voci correlate
Národní liga 1942-1943

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1942
Calcio nel 1943
Campionato slovacco di calcio